У. Эрл Браун (; род. ) — американский характерный актёр, появляющийся во многих фильмах и телевизионных проектах. Наиболее известен как Дэн Дорити в сериале «Дедвуд» канала HBO. Также хорошо известен по роли Уоррена в фильме 1998 года «Все без ума от Мэри».

Жизнь и карьера 
Браун родился в Мюррейе, Кентукки и является выпускником средней школы округа Каллоуэй, Калифорния. Он окончил со степенью бакалавра театр при университете штата Мюррей, прежде чем перешёл в театральную школу университета ДеПауль, где с сокурсниками Джоном Рейли и Джиллиан Андерсон Браун получил степень магистра.

Его первой работой в кино был фильм 1991 года «Огненный вихрь», где он сыграл парамедика, а также учил актёров говорить с чикагским акцентом. Он также сыграл умственно отсталого Уоррена, брата персонажа Камерон Диас в фильме «Все без ума от Мэри».

Также его фильмография включает фильмы «Крик» (1996), «Быть Джоном Малковичем» (1999) и «Форт Аламо». Среди многих телевизионных проектов были «4исла» (2006), «C.S.I.: Место преступления» (2000), «Клиент всегда мёртв» (2001), «Зачарованные» (2001) и «Секретные материалы» (1993). Он также является соучредителем кантри-группы «Священные ковбои», выступая как вокалист и играя на гитаре.

Браун присоединился к актёрскому составу сериала «Дедвуд» в первом сезоне в 2004 году. Сериал была создан Дэвидем Милчем и рассказывал о растущем городе в американском Западе. Браун играл Дэна Дорити, доверенного прихвостня амбициозного уголовного владельца салуна «Сокровище» по имени Эл Сверенджен. Браун оставался в актёрском составе в течение 3 сезонов. Браун присоединился к актёрскому составу «Дедвуд» в качестве сценарист в 3-м сезоне в 2006 году. Он написал сценарий к эпизоду «Постоянная пульсация».

В 2014 году, Браун получил одну из центральных ролей в сериале ABC «Американское преступление».

Браун женат на своей школьной возлюбленной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Университета Де Поля
Выпускники Государственного университета Мюррея